Прислуга:

 Прислуга  — наёмные домашние работники.
 Прислуга  — команда, обслуживающая артиллерийское орудие.
Прислуга (уст.) — работники, обслуживающие железнодорожную станцию, железнодорожный состав, пароход и тому подобное.

Произведения 
 «Прислуга» — роман 2009 года Кэтрин Стокетт.
 «Прислуга» — экранизация романа Стокетт режиссёра Тейта Тейлора, вышедшая на экраны в 2011 году.
 «» — украинский телесериал Баты Недича, вышедший на экраны в 2018 году.